

Tabela końcowa

Strzelcy

Mistrz Niemiec 
Petr Kouba, Andreas Reinke, Lajos Szűcs; Andreas Brehme, János Hrutka, Miroslav Kadlec, Harry Koch, Roger Lutz, Axel Roos, Michael Schjønberg, Oliver Schäfer; Michael Ballack, Andreas Buck, Thomas Franck, Marijan Christow, Pascal Ojigwe, Ratinho, Thomas Riedl, Ciriaco Sforza, Martin Wagner; Pavel Kuka, Olaf Marschall, Marco Reich, Jürgen Rische.

 Trener: Otto Rehhagel

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Niemczech
1998 w Niemczech